Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1935 года.

Уругвай

Аргентина

Перу

Чили 

1935